45-й Чемпионат СССР по классической борьбе проходил в Ульяновске с 19 по 22 февраля 1976 года. В соревнованиях участвовало 219 борцов.

Медалисты

Литература 
 Всё о спорте: Справочник Т. 1, 2-е издание / Сост. А. А. Добров. — М.: Физкультура и спорт, 1978;
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — М.: Физкультура и спорт, 1984.

1976 год в Ульяновской области
Спорт в России в 1976 году
Спортивные соревнования в Ульяновске
Февраль 1976 года
Чемпионаты СССР в 1976 году